Saint-Marcouf é uma comuna francesa na região administrativa da Normandia, no departamento da Mancha. Estende-se por uma área de 13,38 km².

Demografia

Comunas da Mancha (departamento)